Toni Schumacher (1848–1931) – niemiecki pisarz.
 Toni Schumacher (ur. 1938) – niemiecki piłkarz grający na pozycji bramkarza.
 Harald "Toni" Schumacher (ur. 1954) – niemiecki piłkarz grający na pozycji bramkarza, reprezentant kraju.
Strony ujednoznaczniające